

Toponyme 

 Lucé, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Lucé, ancienne commune française de l'Orne devenue en 2016 une commune déléguée de Juvigny Val d'Andaine;
 Lucé-sous-Ballon, commune française de la Sarthe ;
 Le Grand-Lucé, commune française de la Sarthe.